Рыжо́в () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Рыжов, Анатолий Гаврилович (1941—2007) — советский хоккеист.
 Рыжов, Андрей Иванович (1903—1968) — Герой Советского Союза.
 Рыжов, Борис Николаевич (род. 1951) — доктор психологических наук.
 Рыжов, Василий Кузьмич (1924—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Рыжов, Георгий Тимофеевич (1919—1997) — Герой Советского Союза.
 
 Рыжов, Евграф Михайлович (1916—1982) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Рыжов, Ким Иванович (1931—1999) — советский и российский сценарист, поэт-песенник.
 Рыжов, Константин Владиславович (род. 1964) — российский историк.
 Рыжов, Константин Ильич (1926—2018) — советский оператор-постановщик.
 Рыжов, Леонид Михайлович (1913—2010) — инженер-судостроитель и учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Рыжов, Никита Семёнович (1907—1996) — советский государственный деятель, дипломат.
 Рыжов, Николай Иванович (1900—1986) — советский актёр.
 Рыжов, Олег Сергеевич (род. 1932) — советский учёный, доктор наук, профессор, создатель научной школы в области теоретической аэромеханики.
 Рыжов, Пётр Николаевич (1922—2009) — лётчик, полковник, Герой Российской Федерации.



Топоним 
 Рыжов — село в Чудновском районе Житомирской области Украины.
 Рыжов (Песочин) — бывшее село в Харьковском районе; ныне часть Песочина.
 Рыжов (станция) — ЮЖД.

См. также 
 Рыжов — Китаев — советский и российский дуэт, выступавший в составе ряда ведущих поп- и рок-групп.